Hoppers – cognome
Hoppers FC – squadra di calcio di Antigua e Barbuda	
The Hoppers – gruppo musicale statunitense
Joachim Hoppers – giurista, docente e politico olandese della Frisia